Isabel de Urgel (12 de marzo de 1409-17 de septiembre de 1469), miembro de la Casa Real de Aragón, fue la esposa del infante Pedro de Portugal, primer duque de Coímbra y regente de Portugal.

Familia 
Isabel era la hija de Jaime II, conde de Urgel (bisnieto de Alfonso IV de Aragón) e Isabel de Aragón (hija de Pedro IV de Aragón), siendo la mayor de cinco hijos del matrimonio.

El condado de Urgel fue disuelto en 1413 tras el levantamiento del conde Jaime II contra el nuevo rey Fernando I de Aragón, elegido en el Compromiso de Caspe. Su padre murió prisionero en Játiva, en 1433.

Matrimonio y descendencia 
El 12 de septiembre de 1428, en Alcolea de Cinca, Isabel se casó con el infante Pedro, duque de Coímbra, el segundo hijo varón del rey Juan I de Portugal. De este matrimonio nacieron siete hijos:

 Pedro de Portugal (1429-1466), 5.º condestable de Portugal (1463-1466) fue proclamado conde de Barcelona.
 Juan de Coímbra, príncipe de Antioquía (1431-1457), se casó con Carlota de Lusignan, reina de Chipre.
 Isabel de Portugal (1432-1455), reina de Portugal por su matrimonio con Alfonso V.
 Jaime de Portugal (1434-1459), cardenal y arzobispo de Lisboa.
 Beatriz de Coímbra (1435-1462), se casó con Adolfo de Cleves, señor de Ravenstein.
 Felipa de Coímbra, infanta de Portugal (1437-1493), soltera, tía del rey Juan II, que crio como una segunda madre.
 Catalina de Coímbra (c.1449-1462/1466), fallecida soltera.

Regencia de Pedro 
El infante Pedro, duque de Coímbra, fue gobernante de Portugal desde 1439 tras destituir a la reina madre, Leonor. Más adelante, fortaleció su posición al materializar la boda del joven rey, su sobrino, Alfonso V de Portugal, con su hija, Isabel de Coímbra en 1447. Sin embargo, durante su regencia, también tuvo enemigos poderosos, incluyendo su hermano agnado Alfonso, el primer Duque de Bragança, y el origen de la Casa de Braganza que intrigó con el joven rey, menoscabando el poder del regente Don Pedro.

Los conflictos en la familia real portuguesa se agravaron por la disputa de la corona de Aragón: como la reina Leonor de Aragón, viuda del rey Eduardo, era la hija de Fernando de Antequera e Isabel era la hija de Jaime de Urgel, dos de los competidores por la corona después de la muerte sin descendencia del rey Martín I de Aragón; se gestó una fuerte enemistad entre ambas concuñadas.

El antagonismo aumentó de manera espectacular llevando a Portugal a la guerra civil. Pedro falleció en la batalla de Alfarrobeira el 20 de mayo de 1449 y su familia fue inmediata e implacablemente perseguida.

Viudedad y muerte 
Cuando Pedro murió, Isabel y sus hijas menores Felipa y Catalina tuvieron que huir y fueron forzadas a esconderse de las persecuciones, mientras que otros de los hijos fueron exiliados en el extranjero: el condestable Pedro fue a Castilla y Juan, Jaime y Beatriz al Ducado de Borgoña, donde su tía, Isabel, duquesa de Borgoña, los recibió. Las amenazas del poderoso duque de Borgoña junto con las peticiones de la mayor de las hijas de la duquesa viuda, la joven reina Isabel de Coímbra, que pidió a su marido merced a su familia, hicieron apaciguar al rey con el tiempo.

En contra del consejo del poderoso Braganza, Alfonso V cedió parcialmente, en 1450, y autorizó a la duquesa viuda Isabel de Urgel y a su hija Catalina a residir en Montemor-o-Velho y Tentúgal mientras a Felipa se le permitió ir al monasterio de Odivelas, aunque más tarde, se le autorizara unirse a su madre. Sin embargo, continuaron siendo amenazadas por Alfonso, marqués de Valença, quien intentó varias veces privar a la duquesa viuda de residencia, y solo las continuas peticiones de la reina sensibilizaron Alfonso V para interceder en su favor.

Isabel de Coímbra aprovechó el buen humor del rey después del nacimiento de su hijo, el heredero real Juan (futuro rey Juan II de Portugal), en mayo de 1455, para diseñar una rehabilitación completa y definitiva del resto de su familia. Los restos de Pedro de Coímbra se volvieron a enterrar en el mausoleo de los  Avís, en el Monasterio de Batalha, e Isabel, duquesa viuda de Coímbra, recibió una pensión real vitalicia. la reina Isabel fallecería meses después del nacimiento del niño, en diciembre. 

Isabel de Urgel hizo su testamento el 16 de diciembre de 1466 y murió el 17 de septiembre de 1469, en el monasterio de Santa Cruz en Coímbra. Sus restos fueron trasladados al Monasterio de Batalha junto a la tumba de su marido. Hay dudas sobre este traslado al monasterio de Batalha, ya que hay una tumba de Isabel también en Santa Cruz. Es probable que sus restos fueron repartidos en las dos tumbas. Felipa de Coímbra fue la única entre sus vástagos que la sobrevivió.

Referencias

Bibliografía 
 Nobreza de Portugal e do Brasil – Vol. I, pág. 255 - 272. Editado por Zairol Lda., Lisboa 1989.

Casa de Avís
Nobles de Portugal del siglo XV
Casa de Aragón
Nacidos en Balaguer